Amerikai Egyesült Államok
 Lee (Florida)
 Lee (Illinois)
 Lee (Indiana)
 Lee (Kalifornia)
 Lee (Maine)
 Lee (város, Massachusetts)
 Lee (statisztikai település, Massachusetts)
 Lee (Nevada)
 Lee (New Hampshire)
 Lee (város, New York)
 Lee (falu, New York)
 Lees Station (Tennessee), Lee-nek is hívják
 Lee megye (egyértelműsítő lap)